Секеи:

 Секеи — одна из субэтнических групп, составляющих венгерское национальное меньшинство на территории Румыния.
 Секеи Буковины — субэтническая группа венгров-секеев на землях исторической области Буковина.

См. также 
 Секей